Dynabyte основал Марко Капрелли (Marco Caprelli).

В 90-х годах компания разработала 3 квеста: про грабителей банка Nippon Safes, inc и почти её продолжение (с теми же героями) — The Big Red Adventure, Tequila & Boom Boom про кота по кличке Текила. На этом игровая судьба DynaByte и оборвалась. Сейчас компания работает под названием Virtual Edge и разрабатывает сайты.

Изданные игры 
Это не полный список, он может постоянно дополняться . Вы можете расширять данный список, но только используя достоверные источники.

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Италии
Компании, основанные в 1992 году
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми